Жолудев — русская фамилия.

Известные носители 
 Жолудев, Виктор Григорьевич — Герой Советского Союза.
 Жолудев, Леонид Васильевич — Герой Советского Союза.
 Жолудев, Наум Ильич — Герой Советского Союза.